Le tournoi de tennis de Bangalore est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute du 13 au .

Mara Santangelo remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Kostanić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Sania Mirza.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bangalore
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Bangalore
Sport en Inde en 2006
Tennis en février 2006